Abdon Tastu (1754-1808), personnalité politique française, député des Pyrénées-Orientales ;
 Joseph Tastu (1787-1849), imprimeur français ;
 Amable Tastu (1795-1885), femme de lettres française ;
 Antoine Tastu (1818-1883), son fils, ingénieur français.